Московский автовокзал — в Москве
 Московский автовокзал — в Минске